Bathysagitta scaphicephala är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 200. Bathysagitta scaphicephala ingår i släktet Bathysagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
scaphicephala